Suffering Hour steht für

 Suffering Hour, das Debütalbum der US-amerikanischen Progressive- und Thrash-Metal-Band Anacrusis
 die danach benannte US-amerikanische progressive Death- und Thrash-Metal-Band Suffering Hour (Band)